Voschod (; anche traslitterata come Voschod o Voskhod) è un termine russo che può riferirsi a:
 Voschod: insediamento di tipo urbano chiuso della oblast' di Mosca, nella Russia europea centrale;
 Voschod: villaggio (selo) della Repubblica Autonoma del Tatarstan, nella Russia europea centro-orientale;
Programma Voschod: programma spaziale sviluppato dall'Unione sovietica negli anni sessanta.
Voschod: razzo vettore sovietico utilizzato nel suddetto programma.
Navicella Voschod: veicolo spaziale sovietico utilizzato nel suddetto programma.